Корну де Сус има више значења:

 Корну де Сус (Думбрава), насеље у округу Прахова у Румунији
 Корну де Сус (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији